Orvos András, id. (1925–2001) súlyemelő, edző
 Orvos András (1939) festőművész
 Orvos András, ifj. (1950) súlyemelő